Wendebourg ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Wendebourg (* 1952), deutsche Theologin
 Eduard Wendebourg (1857–1940), deutscher Architekt des Historismus